Ндияпо Летшолатебе (; 25 февраля 1983, Франсистаун) — ботсванский футболист, защитник. Бывший футболист сборной Ботсваны.

Карьера

Клубная карьера 

Ндияпо начал профессиональную карьеру в 2003 году в клубе «Полис XI». В этой команде защитник выступал на протяжении 10 лет, а в 2006 году стал чемпионом Ботсваны.

Летом 2012 года Летшолатебе перешёл в «Ботсвана Дифенс Форс XI».

Карьера в сборной 

Ндияпо дебютировал в составе сборной Ботсваны в 2003 году. Защитник участвовал в отборочных матчах к чемпионатам мира 2006, 2010, 2014.

9 января 2012 года Летшолатебе был включён в состав сборной для участия в Кубке африканских наций 2012. На турнире Ндияпо принял участие во всех трёх матчах своей команды.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль игрока  на сайте ФИФА

Футболисты Ботсваны
Игроки сборной Ботсваны по футболу
Игроки ФК «Полис XI»
Игроки ФК «Ботсвана Дифенс Форс XI»